L'École de Transylvanie est un mouvement politique, culturel et linguistique de l'intelligentsia roumaine parmi les jésuites et les uniates sur le territoire de la Transylvanie austro-hongroise.

Le mouvement est né dans la seconde moitié du XVIII — début du XIX siècle en tant que mouvement littéraire et linguistique en Transylvanie, mais aux XIX et XX siècles, ses ramifications se sont progressivement étendues au territoire de la Principauté de Valachie, puis à la Principautés unies de Moldavie et de Valachie et la Roumanie indépendante.

Le terme "Roumains", qui désignait auparavant les serfs en Valachie, a reçu une signification ethnique par les représentants de l'école afin de souligner l'origine romaine du peuple.

Les représentants de l'école de Transylvanie prônent un rapprochement entre les littératures roumaine et occidentale, défendent l'origine latine «pure» des Roumains, atteignant en cela jusqu'à l'absurde. L'une des directions est une attitude puriste envers les slavismes et la latinisation artificielle de la langue.

Ce sont les représentants de l'école qui ont finalement fixé le terme "langue roumaine" dans la littérature. Parmi les représentants éminents de ce mouvement — Samuil Micu Klein, Ion Budai-Deleanu et Petru Major.

Notes et références

Notes

Références 

Histoire du roumain
Culture roumaine
Histoire de la Transylvanie
Sociolinguistique